Нестор Банкумукунзи () — бурундийский политический и государственный деятель, министр почты, информационных технологий, связи и СМИ в правительстве Пьера Нкурунзизы с 24 августа 2015 по 2020 г. .

Член партии «Национальный совет обороны демократии — Силы обороны демократии». С 2013 по 2015 год работал директором Национального телевидения Бурунди (RTNB).

В июне 2018 г. был избран президентом Национального совета по коммуникациям (CNC). В 2015—2020 годах — министр почты, информационных технологий, связи и СМИ Бурунди.

С 2021 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бурунди в Королевстве Марокко.

Примечания

Ссылки 
 Burundi: Nomination du 1er gouvernement Nkurunziza — 2015 / 2020
 Nestor Bankumukunzi

Политики Бурунди
Министры связи Бурунди
Послы Бурунди в Марокко